Шарло́ттенбург ():

 Шарлоттенбург — город, основанный в 1705 году вблизи Берлина и включённый в 1920 году в состав Большого Берлина. Впоследствии этим топонимом был назван ряд других географических объектов.
 Шарлоттенбург — округ, существовавший в Берлине с 1920 по 2001 гг., был образован на территории города Шарлоттенбург и окрестностей Плётцензе, Хеерштрассе и Юнгфернхайде; в 2001 году был преобразован в район и включён в состав укрупнённого административного округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф; в 2004 году был расчленён на три более мелких района — Шарлоттенбург, Шарлоттенбург-Норд и Вестенд.
 Шарлоттенбург — современный район в западной части Берлина, соответствующий историческому центру города Шарлоттенбург; один из трёх районов, на которые был расчленён бывший округ Шарлоттенбург в 2004 году.
 Шарлоттенбург — дворец в берлинском районе Шарлоттенбург.
 Шарлоттенбург — до 1946 года — название городского поселения в Правдинском районе Калининградской области. Современное название — Смольное ().
 Шарлоттенбург () — деревня в Румынии в жудеце Тимиш.

См. также 
 Берлин-Шарлоттенбург () — железнодорожная станция в современном районе Шарлоттенбург.
 Шарлоттенбург-Вильмерсдорф — современный округ Берлина, образованный в 2001 году путём слияния округов Шарлоттенбург и Вильмерсдорф, которые вошли в него на правах районов.
 Шарлоттенбург-Норд () — современный район Берлина; один из трёх районов, на которые был расчленён бывший округ Шарлоттенбург в 2004 году.